Uraufnahme bezeichnet:

 Bayerische Uraufnahme, Vermessung des Königreichs Bayern von 1808 bis 1864
 Preußische Uraufnahme, Vermessung Preußens zwischen 1830 und 1865

Siehe auch:
 Josephinische Landesaufnahme